Агломерат:

 Агломерат (металлургия)
 Агломерат (петрография)
 Агломерат (химия)